Le qualificazioni del singolare dello Hua Hin Open 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Zhang Kailin (primo turno)
  Lu Jiajing (primo turno)
  Fanny Stollár (qualificata)
  Dalila Jakupović (primo turno)

  Victoria Kamenskaya (ultimo turno)
  Emina Bektas (qualificata)
  Veronika Kudermetova (qualificata)
  Hiroko Kuwata (primo turno)

Qualificate 

  Emina Bektas
  Veronika Kudermetova

  Fanny Stollár
  Giuliana Olmos

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Hua Hin Open 2017